Géronimo ou Geronimo peut désigner : 
 Saint François de Geronimo (1642-1716) est un jésuite italien, missionnaire à Naples
 Geronimo (1829-1909) est un amérindien apache ;

Cinéma 
 Geronimo, film américain (1953) ;
 Geronimo, film américain d'Arnold Laven (1962) ;
 Geronimo, un court-métrage de Georges Sénéchal (1974) ;
 Geronimo, un film de Walter Hill (1993) ;
 Geronimo, un film de Tony Gatlif (2014) ;

Musique 
 Geronimo est une chanson de la chanteuse Aura Dione sortie en 2011 ;
 Geronimo est une chanson du groupe Sheppard sortie en 2014.
 Geronimo, est un autre pseudonyme du chanteur français Helmut Fritz.

Informatique 
 Geronimo est un serveur d'applications Java EE de l'Apache Software Foundation.

Toponyme 

 Geronimo, une ville du comté de Comanche, dans l'État d'Oklahoma ;
 Geronimo, une census-designated place située au Texas.

Autres 
 Géronimo ! Géronimo !, cri de guerre invoquant saint Jérôme, entendu de soldats mexicains par le chef apache éponyme, auquel cet épisode aurait inspiré son célèbre surnom ;
 Géronimo, un camp de cirque à Lachute, au Québec ;
 Géronimo, le bateau d'Olivier de Kersauson ;
 Geronimo, une marque de chaussures de sécurité pour le travail
 Geronimo, série de bande dessinée en 3 tomes d'Étienne Davodeau et Joub débutée en 2007
 Geronimo, nom de code donné par l'armée américaine à Oussama ben Laden lors de l'opération Neptune's Spear
 Geronimo ! (en) est un cri de guerre prononcé par les parachutistes américains

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre